Ла Серкиља има више значења:

 Ла Серкиља (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Серкиља (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Серкиља (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Серкиља (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику